Crăieşti, folyó Romániában

Romániai települések:
 Crăieşti, Bákó megye
 Crăieşti, Galați megye
 Magyarkirályfalva, Maros megye
 Mezőkirályfalva, Maros megye
 Crăieşti, Neamț megye